Molte chiese, cappelle, santuari, conventi, collegi nel cuore dell'Europa e nel mondo, fanno riferimento al culto della Madonna di Loreto e al suo santuario situato a Loreto nella regione Marche.

La Madonna di Loreto e la sua Santa Casa furono l'oggetto di una grande venerazione in tutta Europa tra il XV° e il XVIII° secolo, e durante tutto questo periodo del pellegrinaggio il più importante del mondo cristiano occidentale.

Elencheremo qui un certo numero di edifici che sono le repliche della Santa Casa o chiese cappelle che semplicemente si riferiscono alla Madonna di Loreto. Identificheremo anche le città, i dipartimenti o le regioni che portano il nome in omaggio.

Il Comune di Loreto a cui è associata l'omonima Madonna ha, nel corso dei secoli, come luoghi geografici o lingue, cambiato ortografia, questo spiega perché i nomi possono in realtà assumere le forme di Lauretum, Laureta, Loretto, Loreta o Loreto.

Tutti i luoghi qui elencati sono quindi relativi alla Madonna di Loreto, alla sua Casa di Nazareth e al rivestimento marmoreo rinascimentale che la racchiude.

Europa

Germania 

 ♁ Chiesa di Loreto d'Ehem. Chiostro Maria Loreto (Landshut) (1623)
 ♁ Chiesa pellegrina di Santa Maria di Loreto a Westheim, Neusäß bei Augsburg (1602)
 Sainte Marie de Loreto (Westheim) (1602)
 La Cappella di Loreto a Friburgo in Brisgovia nel Land del Baden-Württemberg al confine franco-tedesco, creata nel 1657 in onore di Nostra Signora di Loreto, sul Monte Loretto, dove si trova l'Ospedale Cattolico de Loretto e il Loretto Swimming Pool, una delle poche piscine all'aperto per donne e bambini in Germania
 La Cappella di Loreto (Loretokapelle) nell'Abbazia di Aldersbach in Baviera nella diocesi di Passau (1739)
 La Cappella di Loreto d'Altomünster, a Dachau, in Baviera, (1737)
 La Chapelle de Loreto de Kronwinkel, distretto di Tannheim (Württemberg), nel Landkreis di Biberach, a Oberschwaben (1684)
 La Cappella di Loreto Maria Birkenstein di Fischbachau (1710)
 La Cappella di Loreto a Brenken bei Büren (1736)
 La Cappella di Loreto è una delle due chiese a Bühl am Alpsee, città di Immenstadt in Allgäu (1666)
 La Cappella di Loreto a Burgau / Schwaben (1692)
 La Cappella di Loreto (detta anche Scheppacher Kapelle) a Gessertshausen, nel Landkreis di Augusta (Baviera), (1601)
 Cappella di Loreto a Drensteinfurt bei Warendorf (1726)
 La Cappella di Loreto a Dürmentingen bei Biberach an der Riss (1668)
 Cappella di Loreto a Dyckburg, Ortsteil von Münster (1735)
 La Cappella di Loreto a Egesheim bei Balingen (1743)
 La Cappella di Loreto nel chiostro dei Cappuccini di Coblenza (1753)
 La Cappella di Loreto a Effeldorf bei Dettelbach, oggi Coro della Chiesa di Giacobbe (1652)
 La Cappella di Loreto a Pfreimd- Eixlberg in der Oberpfalz (1670)
 La Cappella di Loreto a Ellwangen, hinter dem Hochaltar in der Schönenbergkirche (1639)
 La Cappella di Loreto a Erbendorf in der Oberpfalz (1857)
 La Cappella di Loreto a Friburgo in Brisgovia (1657)
 La Cappella di Loreto Wallfahrtskapelle Maria Alber a Friedberg bei Augsburg (1688)
 La Cappella di Loreto di Geislingen (1626)
 La Cappella di Loreto nel chiostro dei Cappuccini di Haslach im Kinzigtal (1660/1912)
 La Chapelle de Lorette a Herxheim bei Landau / Pfalz (1508/1681)
 La Cappella di Loreto a Hirschberg an der Bergstraße a Schloss Wiser (1737)
 Cappella Lorette Mariä Heimsuchung (Holtum), Stadtteil Wegberg, bei Heinsberg (1684)
 La Cappella di Loreto a Hüfingen bei Donaueschingen (1715)
 Chiostro La Cappella di Loreto Holzen, südlich der Klosterkirche (nach 1740)
 La Cappella di Loreto a Colonia, o Casa santa della Chiesa di Santa Maria in der Kupfergasse (1675)
 La Cappella di Loreto a Costanza (1637)
 La Cappella di Loreto (Kronwinkel) a Tannheim bei Biberach (1684)
 La Cappella di Loreto Chiesa pellegrina di Mariä Himmelfahrt (Ludwigshafen), Stadtteil Oggersheim (1729)
 La Cappella di Loreto a Mehlmeisel - Unterlind (1686)
 La Cappella di Loreto Neutrauchburg (1686)
 La Cappella di Loreto St. Nikolai - Gasteig (o Altöttinger Kapelle) a München-Haidhausen (1678)
 La Cappella di Loreto (Obermedlingen), Ortsteil von Medlingen da Dillingen an der Donau (1757)
 La Cappella di Loreto nel Chiostro Reutberg, nel Coro della Chiesa del Chiostro (1606)
 La Cappella di Loreto ( Rohr in Niederbayern) (um 1670)
 La Cappella di Loreto a Rosenheim (1636)
 La Cappella di Loreto (Scheer) bei Sigmaringen (1628)
 La Cappella di Loreto (Stätzling) bei Friedberg (Bayern) (1688)
 La Capella di Loreto a Stockach, Bodensee (1727)
 La Cappella di Loreto nel chiostro dei Cappuccini di Stühlingen a Baden (1680)
 La Cappella di Loreto (Tettnang) (1624)
 La Cappella di Loreto (Thyrnau) bei Passau (1622)
 La Cappella di Loreto (Türkheim) Landkreis Unterallgäu (1683)
 La Chapelle de Loreto a Villingen-Schwenningen, Ortsteil Villingen (1706)

 La Cappella di Loreto nella Cappella della Piccola Gerusalemme di Willich-Neersen nel Basso Reno
 La Cappella di Loreto ( Wolfegg in the Ravensburg (1668)
 La Cappella di Loreto a Zwiefalten (XVIII ° S.)
 Cappelle di Loreto a Oberstdorf (1657)

Austria 

 Loretto è un comune austriaco cosi nominato in onore della Madonna di Loreto.
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto a Walpersdorf in Austria (60 km da Vienna)
 ♁ La chiesa parrocchiale Maria-Loretto e l'Eremo nel quartiere Jedlesee a Vienna, (1713/1779)
 ♁ Eremo di Maria Loreto di Sant'Andrea in Caranthia (1647/1683)
 ♁ La Chiesa di Loreto a Salisburgo (1633), Chiesa del Chiostro dei Cappuccini dell'Adorazione Perpetua.
 La Chiesa di Loreto a Gutenberg an der Raabklamm (1691) in Stiria
 Maria Loreto di Straßburg in Caranthia (1650)
 La Cappella di Loreto della Chiesa degli Agostiniani a Vienna (1784) ♁ La Basilica di Maria Loretto nel Burgenland e la sua Cappella dei Crociati (1644)

 Cappella Maria-Loretto al castello di Klagenfurt in Caranthia (1660/1768)
 La Cappella di Lorette nell'Abbazia di Millstatt a Caranthie (XV ° S.)

 La cappella Loreto vicino alla chiesa del castello Walpersdorf (1619) nel Niederösterreich

 La cappella Loreto a Steyr, Christkindlweg (1876) nell'Oberösterreich

 La Cappella Loreto di Pfarrkirchen im Mühlkreis (1693) nell'Oberösterreich
 Cappella di Loreto, St.Jakob am Thurn, comune di Puch bei Hallein (1754) nel Land di Salisburgo

 Cappella Maria-Loretto di Gaal in Stiria
 La Cappella Loreto della Chiesa Barmherzigen a Graz (1651) in Stiria
 La Cappella di Loreto nella chiesa abbaziale di Neuberg (XV secolo) In Stiria
 La cappella di Loreto della fortezza di Oberkapfenberg (1850/1972) in Stiria
 Cappella di Loreto al castello di Festenburg a Sankt Lorenzen am Wechsel (1709) in Stiria
 La Cappella Loreto nella chiesa Dreifaltigkeits di Trofaiach (1713) in Stiria
 La Cappella di Loreto a Stift Vorau der Augustiner-Chorherren (1700 circa) in Stiria

 La Cappella Maria Klobenstein a Kössen, nel distretto di Kitzbühel, Tirolo
 Cappella Lorette a Längenfeld (1732) in Tirolo
 La Cappella Loreto di Thaur bei Hall (1589), älteste Loreto-Wallfahrt im deutschsprachigen Raum in Tirolo

 La Cappella Lorette di Lustenau (1645/1730)
 La Cappella Lorette nella Basilica di Rankweil (1657)

Francia 

 Lorette è un comune francese della Loira  nella la regione Auvergne-Rhône-Alpes
 La chiesa di Notre-Dame-de-Lorette a Parigi (1823)
 La chiesa di Notre-Dame-de-Lorettea Concarneau nel Finistère (1477)
 La chiesa di Notre-Dame-de-Lorette a Roudouallec nel Morbihan (XVI secolo)
 Notre Dame de Lorette è una stazione della metropolitana di Parigi nel 9º arrondissement di Parigi

 Notre-Dame-de-Lorette ad Ablain-Saint-Nazaire (XVIII secolo) dove si trova la necropoli nazionale di Notre-Dame-de-Lorette
 La cappella di Notre-Dame-de-Lorette a Conliège (Jura) (XVII secolo)
 La cappella Notre-Dame-de-Lorette di Sainte-Julie (Ain) (intorno al 1500)
 La cappella di Notre-Dame-de-Lorette a Saint-Épain (Indre-et-Loire) (15º secolo)
 La Chapelle Notre-Dame de Lorette de la Flocellière (Sèvremont, dipartimento della Vandea nel Pays de la Loire) fondata nel 1617 per i Carmelitani, riabilitata nel XIX secolo con, in sostituzione del vecchio coro, una replica della Sainte Maison de Lorette in 1868
 La cappella di Notre-Dame-de-Lorette, chemin de Lorette a Saint Genis-Laval, città della metropoli di Lione.
 La Cappella di Lorette a Murbach (Alsazia) (1693)
 La cappella di Notre-Dame de Lorette sulla strada per Loretto ad Ajaccio in Corsica
 La Maison de Lorette a Lione

Italia 

 Chiesa di Santa Maria di Loreto di Petralia Soprana della Provincia di Palermo in Sicilia
 Chiesa di Santa Maria di Loreto situata in Piazza Madonna di Loreto a Roma
 Santuario della Santa Casa, in Valtellina, provincia di Sondrio, Lombardia
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella chiesa di Santa Maria Corte Orlandini a Lucca, in Toscana
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella chiesa di Santa Maria della Carità a Brescia in Lombardia
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella Chiesa di San Cristoforo de Vercelli in Piemonte
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella Cattedrale di San Paolo, ad Aversa in provincia di Caserta, in Campania
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella Chiesa di Santa Marta ad Arona sulle rive del Lago Maggiore
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella Chiesa di San Clemente, sull'isola di San Clemente a Venezia, risalente al 1643
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto nella chiesa di La Santa Casa di Loreto a Catania e il Santuario di Santa Maria di Loreto ad Acireale vicino a Catania in Sicilia, ai piedi dell'Etna. Un'altra replica siciliana si trova a Salemi in provincia di Trapani (70km da Palermo)

Polonia 

 Replica della Santa Casa di Loreto nell'Abbazia di Lubiaz (1710)
 Replica della Santa Casa di Loreto nel Golab, nel Voivodato di Lublino, situata nella Polonia orientale
 Replica della Santa Casa di Loreto a Varsavia
 Replica della Santa Casa di Loreto a Cracovia (1712)
 Il Santuario di Nostra Signora di Loreto a Piotrkowicach nel Voivodato di Santa Croce
 La Cappella della Santa Casa di Loreto a Oberglogau, Oberschlesien (1630)
 La Cappella di Loreto nella Basilica dell'Assunta a Krzeszów nella Bassa Slesia
 Cappella di Loreto nella chiesa dei Santi Jerzy e Wojciecha a Klodzko
 La Cappella di Lorette di Wojnicz (1905)
 La Cappella di Loreto a Nowa Ruda (1765)
 Cappella di Loreto a Żagań (1768)
 Chiesa di Nostra Signora di Loreto di Chodel (Opole Lubelskie) (in rovina)
 Loretto è un villaggio in Polonia situato nel Voivodato di Mazowieckie, distretto di Ovkowskie, comune di Wyszków, dove si trova il Santuario di Nostra Signora di Loreto

Repubblica Ceca 

 ♁ Il Santuario di Nostra Signora di Loreto a Praga nel quartiere storico di Hradčany (1626)
 Cappella di Loreto del chiostro Hájek a Praga (1630)
 La Cappella di Loreto di Mikulov (c.1650)
 Chiesa di Maria Loreto di Starý Hrozňatov nel distretto di Cheb (1663)
 Chiesa dei Pellegrini di Maria Loreto a Bor (Distretto di Tachov) (1668)
 Cappella di Loreto im ehemaligen Augustinerkloster a Böhmisch Leipa (Česká Lípa) (1698)
 La Cappella di Loreto di Rumburk (1704)
 La Chapelle de Lorette nella Minoritenkirche de Brünn (1733)
 La Cappella di Loreto di Týnec (Bezirk Klatovy) (1783)

Slovacchia, Croazia, Lussemburgo 

 La Cappella di Loreto della Chiesa Francescana di Bratislava - Slovacchia (1756)
 Chiesa della Gospa Loretska nel chiostro francescano di Ortsteil Kuna Peljeska in Croazia (1705)
 La statua della Madonna di Loreto a Primosten in Croazia
 C'è una replica della Santa Casa di Loreto fatta dai Cappuccini a Varaždin, Croazia (vicino al confine ungherese)
 Cappella di Loreto de Clervaux a Lussemburgo (1680)

Svizzera 

 La Cappella Loreto di Friburgo (Freiburg im Üechtland) (1648)
 La Cappella Loreto nella chiesa dei pellegrini di Hergiswald (Kriens) (1648)
 La Cappella Loreto di Soletta (1649)
 La Chapelle Loreto auf dem Ennerberg, Buochs (Nidvaldo)
 La Cappella Loreto a Bürglen (Uri) (1661)
 La Cappella Loreto Klingnau (1662)
 La Cappella Loreto (Leibstadt) (1672)
 La Cappella di Loreto a Lichtensteig (Toggenburg) (1678)
 Cappella Loreto a Mägenwil (1699)
 La Capella di Loreto (Monastero di Muri), Argovia (1698)
 La Cappella Parrocchiale Maria Lauretana a Sarnen / OW, Dorfplatz (1556)
 Il Lorette Chromen in Tuggen Chapel (1693)
 La Cappella Lorette di Rothenthurm SZ (1701)
 Lorette nella Cappella di Zugo, an der Löbernstrasse (1703)

Resto d'Europa 
(Da completare)
 Due comuni spagnoli portano il nome di Loreto, uno in Andalusia vicino a Granada, un altro nella provincia di La Coruña
 Cappella Nuestra Señora de Loreto a Siviglia, Spagna
 Chiesa di Nossa Senhora do Loreto o dos italianos, Largo do Chiado, Rua da Misericordia, Lisbona, Portogallo

Nord America 

 La città di Loretto prende il nome dalle Suore di Loreto, una congregazione cattolica (1812) nella vicina St. Mary's, nel Tennessee (Stati Uniti)
 Una città chiamata Loretto si trova in Pennsylvania (Stati Uniti)
 Loretto è un distretto della contea di Cambria in Pennsylvania (UE)
 La cappella Loretto e l'Accademia Loretto a Santa Fe, New Mexico (UE)
 L'Abbazia di Loretto a Toronto, in Canada.
 Loretteville è un distretto di Quebec City
 Lorette, è una città nella provincia di Manitoba in Canada
 Loreto è stata la prima colonia spagnola della Nuova Spagna nella penisola della Bassa California
 Loreto è una città messicana nello stato della Baja California Sur, sede dell'omonimo comune

Sud America 
(Da Completare)

Argentina

Brasile 

 Chiesa di Nossa Senhora a Loreto, Jacarepaguá a Rio de Janeiro.
 Chiesa di Nossa Senhora de Loreto, Morada Nova de Minas, Minas Gerais.
 Chiesa di Nossa senhora a Loreto, Ilha dos Frades, Bahia.

Chile

Ecuador 

 Loreto è un comune della provincia di Orellana in Ecuador
 Chiesa di Nuestra Señora de Loreto de Guayaquil nella provincia di Guayas

Messico 

 Loreto è una città della Bassa California del Sud

 Chiesa Nuestra Señora de Loreto a Loreto e Museo dei Gesuiti a Loreto, Baja California Sur
 Chiesa di Nostra Signora di Loreto risalente al 1810 a Città del Messico
 Templo de nuestra señora de Loreto a Bacadéhuachi, Sonora
 Capilla de Loreto a San Luis Potosi, stato di San Luis de Potosi

Paraguay 

 Nuestra Señora de Loreto è un'ex riduzione gesuita fondata nel 1633, in seguito al trasferimento delle missioni gesuite dal Paraguay al Paraná meridionale. Le sue rovine si trovano in Argentina, nell'attuale comune di Loreto, dipartimento della Candelaria in provincia di Misiones.

Perù 

 Loreto è anche un'intera regione del Perù.

Asia 
(Da completare)
 Loreto è un comune delle Filippine nelle Isole Dinagat.

Galleria d'immagini 

Liste di chiese